Le terme conférence impériale peut désigner :
 les conférences impériales dans l'Empire britannique, c'est-à-dire des réunions tenues par le souverain britannique avec les représentants des colonies et des dominions ;
 les conférences impériales dans l'empire du Japon, c'est-à-dire des réunions extraconstitutionnelles organisées pour discuter des questions importantes de politique étrangère.